La  est l'une des vingt-cinq circonscriptions législatives du Japon que compte la préfecture métropolitaine de Tokyo. Cette circonscription comptait  électeurs en date du .

Description géographique 

La septième circonscription de Tōkyō correspond aux extrémités nord des arrondissements spéciaux de Shinagawa et de Meguro, à la totalité de Shibuya, à la moitié sud de Nakano et à l'extrémité sud-est de Suginami.

Députés

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Chambre des représentants du Japon

Circonscription législative au Japon